Trochilus bezeichnet:

 Hohlkehle in der Basis ionischer Säulen
 Trochilus (Gattung) eine Gattung der Kolibris